I Can't Wait – traccia dell'album The Mamas & the Papas dei The Mamas & the Papas del 1966
I Can't Wait – singolo dei Nu Shooz del 1986
I Can't Wait – album di Yngwie Malmsteen del 1994
I Can't Wait – singolo di Brooke McClymont del 2002; una cover è stata realizzata da Hilary Duff
I Can't Wait – singolo di Akon featuring T-Pain del 2008